Базлово — название населённых пунктов в России:

 Базлово — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Базлово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.